Ламбин — фамилия.

Известные носители:
 Ламбин, Борис Петрович (1827—1893) — русский библиограф и изобретатель.
 Ламбин, Владимир Петрович (1847—1908/1909) — библиограф, действительный статский советник.
 
 Ламбин, Николай Петрович (ум. 1882) — русский историк.
Ламбин, Тийт Феликсович (род. 1953) — советский хоккеист.